Šmaver (gmina Nova Gorica)
 Šmaver (gmina Trebnje)